Џек Сок и Вашек Поспишил су освојили турнир. У финалу су победили браћу Боба и Мајка Брајана са 7:6, 6:7, 6:4, 3:6, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Вимблдон — мушки парови
Вимблдон 2014.